

Села:
 Харківці — Київська область, Бориспільський район
 Харківці — Полтавська область, Лубенський район
 Харківці — Полтавська область, Миргородський район, Гадяцька міська громада
 Харківці — Полтавська область, Миргородський район, Лохвицька міська громада
 Харківці — Хмельницька область, Хмельницький район